Стефан Биссеггер (); () — швейцарский профессиональный трековый  и шоссейный велогонщик, подписавший контракт о выступлении с августа 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения

Трек 

 2015
 2-й  Чемпионат мира — Командная гонка преследования (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион мира — Индивидуальная гонка преследования (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион Швейцарии - Гонка на выбывание
 1-й  Чемпион Швейцарии - Кейрин
 1-й  Чемпион Швейцарии - Гонка по очкам
 2018
 1-й  Чемпион Швейцарии - Гонка на выбывание
 1-й  Чемпион Швейцарии - Кейрин
 2019
 4-й Чемпионат мира — Командная гонка преследования

Шоссе 

 2015
 2-й  Чемпионат Швейцарии — Групповая гонка (юниоры)
 2016
 2-й  Чемпионат Швейцарии — Групповая гонка (юниоры)
 4-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2018
 1-й  Чемпион Швейцарии — Индивидуальная гонка 
 2019
 1-й  Чемпион Швейцарии — Индивидуальная гонка 
 1-й  Нью Зиланд Сайкл Классик — Очковая классификация
 1-й — Этап 2
 1-й — Этапы 2 (КГ) и 6 Тур де л’Авенир
 1-й — Этап 1 Тур де Эна
 1-й — Этап 2 Тур дю Юра (Франция)
 2-й  Чемпионат мира — Групповая гонка 
 2-й Гран-при Присниц спа — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этап 1
 3-й  Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка 
 4-й Эшборн — Франкфурт U23
 7-й Чемпионат Европы — Групповая гонка

Примечания

Ссылки 
 Биссеггер, Стефан на FirstCycling
 Официальный сайт Биссеггер, Стефан
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Швейцарии